De Beker van Finland 2017 (Fins: Suomen Cup) was de 63ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi begon op 29 juli 2016 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 23 september 2017 met de finale in het OmaSP Stadion in Seinäjoki. HJK Helsinki won de beker voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis door titelverdediger SJK Seinäjoki in eigen huis met 1-0 te verslaan. Het enige doelpunt kwam in de 77ste minuut op naam van Akseli Pelvas. Het was voor het eerst dat het toernooi over twee kalenderjaren was verdeeld.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2017
Fins voetbalelftal in 2017

2017
Finland